Psammophiidae  — семейство змей надсемейства Elapoidea. Ранее рассматривалось как подсемейство Psammophiinae в составе ужеобразных или Lamprophiidae.

Описание 
От других змей отличаются тонкими и короткими гемипенисами, лишёнными орнаментации. Распространены в Африке, на Ближнем Востоке и Мадагаскаре, в южной Европе и южной Азии.

Роды 
В состав семейства включают 55 видов из 8 родов:

Примечания

Ссылки 
 BioLib — Psammophiinae

Литература 
 Zaher, Hussam et al. Molecular phylogeny of advanced snakes (Serpentes, Caenophidia) with an emphasis on South American Xenodontines: a revised classification and descriptions of new taxa. Pap. Avulsos Zool. (São Paulo) [online]. 2009, vol.49, n.11, pp. 115–153. ISSN 0031-1049. doi: 10.1590/S0031-10492009001100001.

Psammophiidae
Семейства пресмыкающихся